Nebozízek může být: 
 malý Nebozez
 zahrada Nebozízek na Petříně v Praze
 restaurace Nebozízek na Petříně v Praze